Suworow-Museum steht für:

 Suworow-Museum in Sankt Petersburg, Russland
 Suworow-Museum (Kobryn) in Kobryn, Weißrussland
 Suworow-Museum (Altdorf) in Altdorf UR, Schweiz
 Suworow-Museum (Linthal) in Linthal GL, Schweiz
 Suworow-Museum (Otschakiw) in Otschakiw, Ukraine
 Suworow-Museum (Ismajil) in Ismajil, Ukraine
 Suworow-Museum (Tymaniwka) in Tymaniwka, Ukraine

Siehe auch

 Liste von Suworowdenkmälern